de subjectieve ervaring dat iets veel geld kost
de tijd dat iets aan de gang is en/of voortduurt , zie: tijdsduur
een plaats in Overijssel, zie: Duur (Olst-Wijhe)